Seagull (Kayak), een single
 Seagull (gitaar), een Canadees gitaarmerk
 Seagull (zeilboot), een Frans (strand)zeilbootbouwer
 Seagull Software, een Nederlands softwarebedrijf
 Radio Seagull, een Engels radiostation